Turkisk kan syfta på:

Turkiet – ett eurasiskt land sedan 1921/1923
Turkar – en etnisk grupp av den oghuziska gruppen av turkfolken
Turkfolk – eurasiska folk som är bosatta i norra, centrala och västra Asien, Mongoliet, södra Sibirien och nordvästra Kina och delar av östra Europa
Turkiska – ett turkspråk
Turkspråk – en språkfamilj inom språkgruppen altaiska språk
 Turkisk – det kan ålderdomligen även syfta på Osmanska riket 
 Turkisk mat – den kokkonst som är typisk för Turkiet eller turkar
 Turkisk musik –  folkmusiktradition med influenser både från Europa, Persien och Centralasien och den bysantinska musiken
 Turkisk kultur – en mycket varierad kultur

Se även
 Osmanska riket – en 600-årig stormakt som uppstod i Anatolien 1299–1923
 Turken – en schackmaskin